Convento di Santa Chiara – Bobbio
 Convento di Santa Chiara – Gagliano Aterno
 Convento di Santa Chiara – Legnano
 Convento di Santa Chiara – Montereale
 Convento di Santa Chiara – Palermo
 Convento di Santa Chiara – Pescia

Pagine correlate

 Monastero di Santa Chiara